Goricanec ist der Familienname folgender Personen:
 Martina Goricanec (* 1993), österreichische Handballspielerin
 Tanja Goricanec (* 1990), Schweizer Volleyball- und Beachvolleyballspielerin